Франсуа Жозеф Бозио (; 19 марта 1768, Монако — 29 июля 1845, Париж) — французский скульптор, представитель неоклассицизма.

Жизнь и творчество 
Уроженец Монако. Был учеником скульптора Огюстена Пажу. При поддержке последнего совершил учебную поездку в Италию, где изучал статуи работы античных мастеров. Вернувшись в Париж, получил заказ от Наполеона Бонапарта по украшению Вандомской колонны на одноимённой площади. Был также придворным скульптором королей Людовика XVIII и Карла X. Последний даровал Бозио титул барона.

На протяжении своего творческого пути Бозио неизменно пользовался благорасположением правителей Франции тех времён: Наполеон I наградил его орденом Почётного легиона; Людовик XVIII — королевским орденом св. Михаила, при нём он стал членом Института Франции (в 1816 году), а в 1822 году ему было присвоено звание королевского скульптора.

Был директором парижской Академии изящных искусств. В скульптурах его ощутимо влияние Антонио Кановы.

Избранные скульптуры 
 Аристей, бог садоводства. Мрамор.
 Нимфа Салмакида. Мрамор. 1836. Лувр.
 Аллегорическая фигура Франции.
 Луи-Антуан-Анри де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский, 1817.
 Людовик XIV (конная статуя), 1822.
 Граф Николай Никитич Демидов. Бронза. 1830
 Карл X. Лувр.

Галерея

Примечания 

Родившиеся в Монако
Умершие в Париже
Скульпторы Франции XVIII века
Скульпторы Франции XIX века
Кавалеры ордена Почётного легиона
Похороненные на кладбище Пер-Лашез